|-
| 9301 ||  || 10 septembrie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 9302 - ||  || 12 octombrie 1985 ||  || P. Wild
|-
| 9303 ||  || 29 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 9304 ||  || 1 septembrie 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 9305 Hazard ||  || 7 octombrie 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 9306 Pittosporum || 1987 CG || 2 februarie 1987 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9307 Regiomontanus || 1987 QS || 21 august 1987 ||  || F. Börngen
|-
| 9308 Randyrose ||  || 21 septembrie 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 9309 Platanus ||  || 20 septembrie 1987 ||  || E. W. Elst
|-
| 9310 ||  || 18 septembrie 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 9311 ||  || 25 octombrie 1987 || Kushiro || , 
|-
| 9312 ||  || 15 noiembrie 1987 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 9313 Protea ||  || 13 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9314 ||  || 19 februarie 1988 ||  || 
|-
| 9315 Weigel ||  || 13 august 1988 ||  || F. Börngen
|-
| 9316 Rhamnus ||  || 12 august 1988 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 9317 ||  || 1 septembrie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 9318 ||  || 6 septembrie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 9319 - ||  || 14 septembrie 1988 ||  || S. J. Bus
|-
| 9320 ||  || 11 noiembrie 1988 ||  || 
|-
| 9321 Alexkonopliv || 1989 AK || 5 ianuarie 1989 ||  || 
|-
| 9322 Lindenau ||  || 10 ianuarie 1989 ||  || F. Börngen
|-
| 9323 Hirohisasato ||  || 11 februarie 1989 ||  || T. Seki
|-
| 9324 ||  || 7 februarie 1989 || Kushiro || , 
|-
| 9325 Stonehenge ||  || 3 aprilie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9326 Ruta ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9327 Duerbeck ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9328 ||  || 24 februarie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 9329 Nikolaimedtner || 1990 EO || 2 martie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9330 ||  || 3 martie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 9331 Fannyhensel ||  || 16 august 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9332 ||  || 16 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 9333 Hiraimasa ||  || 15 octombrie 1990 ||  || K. Endate, 
|-
| 9334 Moesta ||  || 16 octombrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9335 - ||  || 10 ianuarie 1991 ||  || , 
|-
| 9336 Altenburg ||  || 15 ianuarie 1991 ||  || F. Börngen
|-
| 9337 ||  || 17 martie 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 9338 ||  || 25 martie 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 9339 Kimnovak ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9340 Williamholden ||  || 6 iunie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9341 Gracekelly ||  || 2 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9342 Carygrant ||  || 6 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9343 ||  || 9 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 9344 Klopstock ||  || 12 septembrie 1991 ||  || F. Börngen
|-
| 9345 ||  || 12 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 9346 Fernandel ||  || 4 septembrie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9347 ||  || 15 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 9348 ||  || 11 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 9349 Lucas || 1991 SX || 30 septembrie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 9350 Waseda ||  || 13 octombrie 1991 ||  || , 
|-
| 9351 Neumayer ||  || 2 octombrie 1991 ||  || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 9352 ||  || 31 octombrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 9353 ||  || 9 noiembrie 1991 ||  || 
|-
| 9354 ||  || 11 noiembrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 9355 ||  || 5 decembrie 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 9356 Elineke || 1991 YV || 30 decembrie 1991 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 9357 Venezuela ||  || 11 ianuarie 1992 ||  || 
|-
| 9358 Fårö ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || 
|-
| 9359 Fleringe ||  || 6 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 9360 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 9361 - ||  || 3 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 9362 Miyajima ||  || 23 martie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 9363 || 1992 GR || 3 aprilie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 9364 Clusius ||  || 23 aprilie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9365 Chinesewilson ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9366 ||  || 17 noiembrie 1992 ||  || 
|-
| 9367 ||  || 30 ianuarie 1993 ||  || , T. Urata
|-
| 9368 Esashi ||  || 26 ianuarie 1993 || Kagoshima || , 
|-
| 9369 - ||  || 20 februarie 1993 ||  || , 
|-
| 9370 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 9371 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 9372 Vamlingbo ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 9373 Hamra ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 9374 Sundre ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 9375 Omodaka || 1993 HK || 16 aprilie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 9376 Thionville ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9377 Metz ||  || 15 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 9378 Nancy-Lorraine ||  || 18 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 9379 Dijon ||  || 18 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 9380 Mâcon ||  || 17 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 9381 Lyon ||  || 15 septembrie 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 9382 Mihonoseki ||  || 11 octombrie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 9383 Montélimar ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9384 Aransio ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9385 Avignon ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9386 Hitomi ||  || 5 decembrie 1993 ||  || , 
|-
| 9387 Tweedledee || 1994 CA || 2 februarie 1994 || Fujieda || , T. Urata
|-
| 9388 Takeno ||  || 10 martie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9389 Condillac ||  || 9 martie 1994 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 9390 ||  || 12 iulie 1994 ||  || , T. Urata
|-
| 9391 ||  || 14 august 1994 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 9392 Cavaillon ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9393 Apta ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9394 Manosque ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9395 Saint Michel ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9396 Yamaneakisato || 1994 QT || 17 august 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9397 Lombardi || 1994 RJ || 6 septembrie 1994 ||  || 
|-
| 9398 Bidelman ||  || 28 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 9399 Pesch ||  || 29 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 9400 ||  || 9 octombrie 1994 || Palomar || E. F. Helin, 
|-